Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Karl Meiler 6-4, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1975